Katzenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Katzenberger (* 1962), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Balthasar Katzenberger (um 1580–1627), Würzburger Maler 
 Daniela Katzenberger (* 1986), deutsches Model und Sängerin
 Günter Katzenberger (1937–2020), deutscher Musiker, Musikwissenschaftler, Dirigent, Gymnasial- und Hochschullehrer, Sachbuchautor und Herausgeber
 Hermann Katzenberger (1891–1958), deutscher Staatsbeamter und Diplomat
 Leo Katzenberger (1873–1942), Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Nürnbergs, Opfer der NS-Justiz
 Max Katzenberger, deutscher Schauspieler
 Rudolf Katzenberger (1912–1999), deutscher Koch

 Professor Katzenberger, fiktive Hauptperson in der Satire Dr. Katzenbergers Badereise (1809) von Jean Paul

Siehe auch:
 Katzenberg
 Katzberger